Le Pardon (titolo inglese The Pardon) – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Pathé Frères
The Pardon – film del 1915 diretto da Donald MacKenzie
The Pardon – film del 2013 diretto da Tom Anton